Die Tashkent Open 2013 waren die 15. Ausgabe des Damentennisturniers in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2013 und fand vom 7. bis zum 14. September 2013 zeitgleich mit der Bell Challenge 2013 im kanadischen Québec statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Irina-Camelia Begu und im Doppel die Paarung Paula Kania/Palina Pechawa.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Taschkent